Karmazín může být:
 synonymické označení pro barvivo karmín
 lidový název hřibu královského rozšířený na Velvarsku
 lidový název hřibu satanu
 příjmení

Reference